Secrétain est un patronyme qui peut faire référence à :
 Roger Secrétain (1902-1982), personnalité politique française ;
 Françoise Secrétain, femme brûlée pour sorcellerie au .